Благовещенье — евангельское событие и христианский праздник ему посвящённый.

Благовещенье — народная обрядность этого праздника у славян.

Благовещенье  — топоним:
 Благовещенье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области
 Благовещенье — деревня в Дмитровском районе Московской области
 Благовещенье — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области
 Благовещенье — село в Сергиево-Посадском районе Московской области
 Благовещенье — село в Лухском районе Ивановской области.
 Благовещенье — село в Сандовском районе Тверской области.
 Благовещенье — село в Большесельском районе Ярославской области.
 Благовещенье — село в Тутаевском районе Ярославской области.
 Благовещенье — прежнее, до 1962 года, название посёлка Сосновка в Вологодском районе Вологодской области.

См. также 
 Благовещенка (значения)
 Благовещенск (значения)
 Благовещенская
 Благовещенский
 Благовещенское
 Благовещение (значения)